Le tournoi CIB Zed Squash Open 2022 est l'édition masculine d'un tournoi de squash qui se déroule du 27 au 30 janvier 2022 à Cleveland. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Bronze et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont huit joueuses têtes de série et deux wild card Yassin Shohdy et Sohail El Shenawy.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 CIB Zed Squash Open 2022 féminin
 Saison 2022-2023 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Compétition de squash au Caire
Sport en Égypte  en 2022
Squash en 2022